Maltees voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Maltees voetbalelftal onder 18 (vrouwen)